Марија Карађорђевић може бити:
Марија Карађорђевић (1806—1827), супруга Алексе Карађорђевића
Марија Карађорђевић (1900—1961), рођена као Марија од Румуније, југословенска краљица, супруга краља Александра првог
Марија Карађорђевић (1993), ћерка принца Николе и принцезе Љиљане, унука принца Томислава Карађорђевића

Марија